Реда Малек (араб. رضا مالك‎) (нар. 21 грудня 1931) — прем'єр-міністр Алжиру в 1993—1994 роках.
 Рамі Малек, Рамі Саїд Малек (англ. Rami Said Malek; нар. 12 травня 1981 року, Лос-Анджелес, Каліфорнія) — американський актор.
 Роман Малек (чеськ. Roman Málek, 25 вересня 1977(19770925), Прага) — чеський хокеїст, воротар.